Personalamt steht für
Personalamt der Bundeswehr
Personalamt (Hamburg)
Eidgenössisches Personalamt, Schweizerische Bundesbehörde